Aulus Terentius Varro ist der Name folgender Personen:

Aulus Terentius Varro (Prätor), römischer Prätor 184 v. Chr.
Aulus Terentius Varro (Gesandter), römischer Kommissar in Griechenland 146 v. Chr.
Aulus Terentius Varro (Flottenkommandant), römischer Flottenlegat 85 v. Chr. bis 82 v. Chr.
Aulus Terentius Varro Murena († 23 v. Chr.), römischer Konsul 23 v. Chr.